Jean Archimbaud peut désigner :
 Jean Archimbaud (artiste) (1901-1976) est un aquarelliste, artiste peintre, graveur et illustrateur français.
 Jean Archimbaud (réalisateur) (1926-2020) est un réalisateur français de télévision.
Jean Archimbaud Contre-ténor

Voir aussi